Il toponimo Mărculești può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Mărculești, città nel distretto di Florești
Mărculești, comune nel distretto di Florești

Romania
Mărculești, comune nel distretto di Ialomița